Осада Владимира-Волынского (1123)
 Осада Владимира-Волынского (1156)
 Осада Владимира-Волынского (1232)

Осады по городам